Première Division 2014/15 (Burkina Faso)
 Premiere Division 2014/15 (Dominica)
 Première Division 2014/15 (Frankrijk)
 Première Division 2014/15 (Niger)
 Première Division 2014/15 (Réunion)